Тай Уолкер  (англ. Ty Walker; 3 марта 1997 года, Смифтаун, округ Саффолк, штат Нью-Йорк, США) — американская сноубордистка, выступающая в акробатических дисциплинах.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль FIS

Сноубордисты США
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года